Третий этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в австрийском Обертиллиахе с пятницы 6 декабря по воскресенье 8 декабря 2013 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 6 декабря 2013 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 6 декабря 2013 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 7 декабря 2013 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 7 декабря 2013 года.

Мужская эстафета 
Гонка прошла 8 декабря 2013 года.

Женская эстафета 
Гонка прошла 8 декабря 2013 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после третьего этапа.

Примечания 

3-й этап
Кубок IBU